

Брягово () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Пирвомай.
 Брягово () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Хасково.